La Toma kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Toma (kommunhuvudort), San Luis,

Ecuador 

 Catamayo (ort i Ecuador), Loja,

Mexiko 

 La Toma, Ayahualulco, ort, 
 La Toma, Tezonapa, ort, 
 La Toma, Morelos, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar